Cartier bezeichnet:
 Cartier, ein Juwelier- und Uhrenunternehmen
 HMCS Cartier, ein kanadisches Kriegsschiff in beiden Weltkriegen
 Cartier (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Laval
 Billeter & Cartier, ehemaliges französisches Karosseriebauunternehmen

Cartier  heißen die Orte:
 Cartier-Insel, eine Insel nordwestlich des australischen Festlands.
 Cartier (Manitoba), ein Ort im ländlichen Kanada
 Cartier (Ontario), eine Kleinstadt in Nord-Ontario

Cartier ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Cartier (* 1951), italienischer Schauspieler
 Corinne Cartier (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Edd Cartier (1914–2008), US-amerikanischer Illustrator
 Émile Joseph Cartier (1849–1927), französischer Bildhauer
 Gallus Cartier (1693–1777) Herausgeber der Biblia Sacra von 1751
 Germanus Cartier (1690–1749) Übersetzer der Biblia Sacra von 1751 
 George-Étienne Cartier (1814–1873), kanadischer Politiker
 Henri Cartier-Bresson (1908–2004), französischer Fotograf
 Henriette Cartier (1902–1994), Schweizer Frauenrechtlerin
 Jacques Cartier (1491–1557), französischer Entdecker
 Jacques-Theodule Cartier (1885–1942), französischer Juwelier, Bruder von Louis und Pierre
 Jean-Albert Cartier (1930–2015), französischer Kunstkritiker und Kulturmanager
 Jean-Baptiste Cartier (1765–1841), französischer Violinist und Komponist der Klassik
 Jean-Baptiste-Jacques Cartier (1762–1794), französischer Brigadegeneral
 Jean-Louis de Cartier de Marchienne, belgischer Baron und Unternehmer
 Johann Bonaventura Cartier (1800–1858), Schweizer Politiker
 Louis de Cartier de Marchienne († 2013), belgischer Baron und Unternehmer, Vater von Jean-Louis de Cartier de Marchienne
 Louis Cartier, französischer Erfinder der Armbanduhr, Bruder von Pierre und Jacques
 Max Cartier (1896–1928), Schweizer Pilot
 Max Cartier (Schauspieler) (* 1935), französischer Schauspieler

 Raymond Cartier (1904–1975)
 Rudolph Cartier (1904–1994), österreichischer Fernsehregisseur
 Victoria Cartier (Prudença Victorine Cartier; 1867–1955), kanadische Organistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Walter Cartier (1922–1995), US-amerikanischer Boxer und Schauspieler